|}

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 Sudstadt
Südstadt (Bonn)
Bonn, SudstadtL